Реклам, Антон Филипп (1807—1896) — немецкий издатель.
 Реклам, Карл (Karl Reclam; 1821—1887) — немецкий врач, профессор; брат Антона Р..

Примечания